Europabrug (Gent)
Europabrug (Groningen)
Europabrug (Hoei)
Europabrug (Vilvoorde)
Europabrug (Brennerpas)